Сборная Южного Судана представляет Южный Судан в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная Ассоциация Южного Судана.

История 
ФФЮС является членом КАФ.
Создана в 2011 году. 10 июля состоялся первый в истории матч национальной команды — в товарищеской игре южносуданцы уступили в Джубе кенийскому клубу «Тускер» со счётом 1:3. Первый гол в истории команды в этом матче забил Джеймс Мога.

Несколько игроков прежде выступали за сборную единого Судана.

3 августа, также в Джубе, сборная Южного Судана сыграла вничью в товарищеском матче с угандийским клубом «Вилла» из Кампалы — 1:1.

25 мая 2012 года на конгрессе ФИФА в Будапеште Южный Судан был принят в ФИФА.

Первый официальный международный товарищеский матч сборная Южного Судана провела 10 июля 2012 года против сборной Уганды. Ничья — 2:2.

Текущий состав

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Статья в Guardian
 Все матчи сборной Южного Судана c 2012 года

 
Южный Судан
Футбол в Южном Судане
Сборные Южного Судана